Valence (Charente), uma comuna francesa, prefeitura do departamento de Charente, parte da região Poitou-Charentes.
 Valence (Drôme), uma comuna francesa, prefeitura do departamento de Drôme, parte da região Ródano-Alpes.
 Valence (Tarn-et-Garonne), uma comuna francesa, prefeitura do departamento de Tarn-et-Garonne, parte da região Midi-Pirenéus.
 Valence-en-Brie, uma comuna francesa localizada no departamento Sena e Marnem, na região administrativa da Île-de-France.
 Valence-sur-Baïse, uma comuna francesa localizada no departamento Gers, na região administrativa da Midi-Pirenéus.
 Valence-d'Albigeois, uma comuna francesa localizada no departamento Tarn, na região administrativa da Midi-Pirenéus.

Desambiguação